Liverpool SF Team est une équipe de Superleague Formula créée en 2008 par le club de football Liverpool F.C pour courir la saison 2008 de la Superleague Formula. Elle a remporte ce championnat en 2009, avec le pilote espagnol Adrián Vallés au volant.

Résultats en Superleague Formula 

</center>

Club de football engagé en Superleague Formula
Liverpool Football Club